Отбор — действие по глаголу отобрать (выбрать) что либо, из чего либо.
 Отбор — биологическое явление, при котором сохраняется жизнь и получается возможность продолжения рода наиболее приспособленных к данным условиям жизни особи.
 Естественный отбор — эволюционный процесс, в результате действия которого в популяции увеличивается число особей, обладающих максимальной приспособленностью.
 Искусственный отбор — выбор человеком наиболее ценных в хозяйственном или декоративном отношении особей животных и растений для получения от них потомства с желаемыми свойствами.
 «Отбор» — мультипликационный фильм 1997 года.
 «Отбор» — роман американской писательницы Киры Касс 2012 года.